

Patronymes 

 Jean-Paul Penin (né en 1949), chef d'orchestre français.

Toponymes 
Penin, une commune française du Pas-de-Calais.
Rivière Penin, un affluent de la rivière Etchemin (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans la ville de Lévis, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Homonymie
Patronyme français